oliwka – kosmetyk
 oliwka (Olea) – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych
 oliwka – owoc oliwki (Olea)
 oliwka – ślimak morski
 oliwka  część rdzeniomózgowia
 oliwka laboratoryjna

Osoby 
 Oliwka Brazil (ur. 2001) – polska raperka

Zobacz też 

 barwa oliwkowa